Pehr Ahlqvist kan syfta på bland andra:

* Pehr Ahlqvist (1755–1800), svensk präst
 Pehr Ahlqvist (1793–1854), svensk präst
 Pehr Ahlqvist (1861–1939), svensk präst
 Pehr Ahlqvist (1908–1981), svensk präst

Se även 
 Per Ahlqvist (1851–1915), svensk läkare